Imjin peut désigner :
 la rivière Imjin ;
 la Guerre Imjin de 1592-1598 ;
 la Bataille de la rivière Imjin (1592) ;
 la Colline Gloster durant la bataille de la rivière Imjin de 1951 ;
 le parc sud-coréen Imjin Gak.